Nattavaara kan avse:
Nattavaara by - den ursprungliga orten, nu småort
Nattavaara - stationssamhället några kilometer väster om byn har varit tätort nu småort även av SCB 1960-1990 kallad Nattavaara station
Nattavaara södra delen - en småort som uppstod när tätorten delades 2020
Nattavaara station - järnvägsstationen
Nattavaara kyrkobokföringsdistrikt - en historisk del av Gällivare församling